Goszczewo (Ermland-Mazurië) - dorp in de Poolse gemeente Srokowo
 Goszczewo (Koejavië-Pommeren) - plaats in de Poolse gemeente Aleksandrów Kujawski (gemeente)